New York Mets (1962-), amerykańska drużyna baseballowa występująca w Major League Baseball
 BiT Mets (Metropolitans Toruń-Bydgoszcz, 2013-), polska drużyna futbolu amerykańskiego występująca  w PLFA8, stanowi rezerwę drużyn Angels Toruń i Bydgoszcz Archers występujących w PLFAII
oraz
 Auburn Mets (1962-1966), amerykański klub baseballowy z Auburn (Nowy Jork)
 Binghamton Mets (1987–), amerykański klub baseballowy z Binghamton
 Columbia Mets (1983-1992), amerykański klub baseballowy z Columbia (Karolina Południowa)
 Glasgow Mets, szkocki klub siatkarski z Glasgow
 Jackson Mets (1975-1990), amerykański klub baseballowy z Jackson (Missisipi)
 Little Falls Mets (1977-1988), amerykański klub baseballowy z Little Falls (Nowy Jork)
 London Mets, (1988-), brytyjski klub baseballowy z Londynu
 Mets de Guaynabo, portorykański klub siatkarski i koszykarski z Guaynabo
 Moncton Mets (1984–), kanadyjski klub baseballowy z Moncton
 Kingsport Mets (1969-), amerykański klub baseballowy z Kingsport
 Pittsfield Mets (1989-2001), amerykański klub baseballowy z Pittsfield (Massachusetts)
 St. Lucie Mets (1988-), amerykański klub baseballowy z Port St. Lucie
 Williamsport Mets, (1964-1967), amerykański klub baseballowy z Williamsport (Pensylwania)